Крейг Алекса́ндр Гу́двин (; ) — австралийский футболист, полузащитник клуба «Аделаида Юнайтед» и сборной Австралии.

Клубная карьера 
Гудвин — воспитанник клуба «Аделаида Райдерс», в составе которого он дебютировал в 2009 году. По окончании сезона он перешёл в «Оклей Каннонс», где также отыграл сезон. В начале 2012 года Крейг перешёл в «Мельбурн Сити». 4 февраля в матче против «Мельбурн Виктори» он дебютировал в A-Лиге. Летом того же года Гудвин присоединился к «Ньюкасл Юнайтед Джетс». 7 октября в матче против клуба «Аделаида Юнайтед» он дебютировал за новую команду. Через неделю в поединке против «Сиднея» Крейг забил свой первый гол за «Ньюкасл Юнайтед Джетс».

Летом 2014 года Гудвин перешёл в клуб «Аделаида Юнайтед». 12 октября в матче против «Брисбен Роар» он дебютировал за новый клуб. В поединке против своей бывшей команды «Ньюкасл Юнайтед Джетс» Крейг забил первый гол за «Аделаиду Юнатйед». В том же сезоне он завоевал Кубок FFA, а через год стал чемпионом Австралии.

Летом 2016 года контракт Гудвина с «Аделаида Юнайтед» истёк и он на правах свободного агента подписал соглашение с роттердамской «Спартой». 7 августа в матче против столичного «Аякса» он дебютировал в Эредивизи. Через неделю в поединке против «Зволле» Крйег забил свой первый гол за «Спарту». В 2018 году он вернулся в «Аделаиду Юнайтед».

Международная карьера 
25 июля 2013 года в матче Кубка Восточной Азии против сборной Японии Гудвин дебютировал за сборную Австралии.

Достижения 
«Аделаида Юнайтед»
 Чемпионат Австралии по футболу — 2015/2016
 Обладатель Кубка FFA — 2014

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Аделаида Юнайтед»

Футболисты Австралии
Игроки олимпийской сборной Австралии по футболу
Игроки сборной Австралии по футболу
Игроки ФК «Мельбурн Сити»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед Джетс»
Игроки ФК «Аделаида Юнайтед»
Игроки ФК «Спарта» Роттердам
Игроки ФК «Аль-Вахда» Мекка
Игроки ФК «Абха»